Зоя Чаушеску (; 1949—2006) — румынский математик, дочь Николае и Елены Чаушеску.

Биография 
Родилась 1 марта 1949 года.

Обучалась в университете Бухареста. После его окончания работала научным сотрудником в институте математики румынской академии в Бухаресте. Её специальностью был функциональный анализ. После расформирования института в 1975 году она перешла на новую работу в институт INCREST (институт научно-технического творчества), где возглавила вновь созданную кафедру математики.

В 1980 году Зоя Чаушеску вышла замуж за Мирчу Опряна (Mircea Oprean), инженера и профессора Политехнического университета Бухареста.

После Румынской революции была 24 декабря 1989 года арестована, и вместе с братьями заключена в тюрьму, будучи обвинённой в разрушении экономики страны. После смягчения отношения к ним со стороны новых властей, была выпущена из тюрьмы 18 августа 1990 года. Оставшись без средств к существованию, жила на то, что собирала пустые бутылки и сдавала их в пункты приёма стеклотары. Её никто не принимал на работу, она была лишена всех научных степеней и дипломов. До самой смерти жила в квартирке неподалеку от президентского дворца.

Она была заядлой курильщицей и умерла от рака лёгких 20 ноября 2006 года.

Публикации

Примечания

Ссылки 
 Клан Чаушеску: дети за отца не отвечают?
 Дочка Чаушеску умерла от рака

Николае Чаушеску
Дети президентов Румынии